

Іванково — село, Альменєвський округ, Курганська область
 Іванково — село, Мішкинський район, Курганська область
 Іванково — село, Цілинний округ, Курганська область

Іванково — село, Вуковарсько-Сремська жупанія

Див. також 
 Іванкова
 Іванковка
 Іванковське